Por Noviciado pode estar à procura de:
 Noviciado - período da formação de um religioso ou de uma religiosa que precede a emissão de seus votos.
 Noviciado - uma estação do Metro de Madrid.

Desambiguação